Фудбалски клуб МОЛ Фехервар (), раније познат и као МОЛ Види и Видеотон, је фудбалски клуб из Мађарске са седиштем у граду Секешфехервару. Клуб је основан 1941. године и боје клуба су плаво-црвене. Домаће утакмице игра на Стадиону Шошто (Слано језеро).

Своје највеће успехе клуб је имао 1985. године када је стигао до финала УЕФА Купа. Видеотон је победио Дуклу из Прага (1:0/0:0), Пари Сен Жермен (4:2/1:0), ФК Партизан (0:2/5:0), ФК Манчестер јунајтед (0:1/1:0) и ФК Жељезничар (3:1/1:2). После овога Видеотон је изгубио прву утакмицу на домаћем терену од Реал Мадрида са 3:0, али је победио у реваншу на стадиону Сантијаго Бернабеу и Мадриду са 1:0.

Током 2006. године ФК Фехервар је освојио мађарски куп, победивши ФК Вашаш на пенале, пошто је резултат у регуларном времену и након продужетака био завршен нерешеним резултатом 2:2.

Током 2007. године ФК Фехервар је освојио свој први Лига куп Мађарске победивши ФК Диошђер ВТК са укупним резултатом 4:2 (3:0/1:2).

Имена клуба 
1941: -{Vadásztölténygyári SK}-
1942—44: -{Székesfehérvári MOVE Vadásztölténygyár Sport és Kultur Egyesület}-
1944—48: -{Székesfehérvári SE}-
1948—50: -{Székesfehérvári Dolgozók SE}-
1950—62: -{Székesfehérvári Vasas SK}-
1962—68: -{Székesfehérvári VT Vasas}-
1968—90: -{Videoton Sport Club}-
1990—92: -{Videoton-Waltham SC}-
1992—93: -{Videoton-Waltham FC}-
1993—95: -{Parmalat FC}-
1995—96: -{Fehérvár-Parmalat FC}-
1996: -{Fehérvár '96 FC}-
1996—97: -{Videoton FC Fehérvár}-
1997—05: -{Videoton FC}-
2005—09: -{FC Fehérvár}-
2009—18: -{Videoton FC}-
2018—19: -{MOL Vidi FC}-
2019—: -{MOL Fehérvár}-

Успеси 
 Првенство Мађарске: 3
 2010/11, 2014/15, 2017/18.    
 Куп Мађарске: 2
 2006, 2019.  
 Лига куп Мађарске (Лето): 3
 2008, 2009, 2012.   
 Суперфинале лига купа Мађарске: 2
 2011, 2012.  
 УЕФА Куп: (финалиста)
 1984/85.
 Финале: ФК Видеотон 0 : 3 Реал Мадрид 
 Финале: Реал Мадрид 0 : 1 ФК Видеотон

МОЛ Фехервар у европским такмичењима

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт Видеотона
 УЕФА Званична страница
 Резултати на RSSSF.com

М
ФК Фехервар